Rhododendron 'April Rose' — сорт зимостойких полувечнозелёных рододендронов.

Происхождение 
По данным Deutsche Genbank Rhododendron:

Биологическое описание 
Полувечнозелёный кустарник. Высота в 10-летнем возрасте около 120 см, ширина около 80 см. Тип роста куста вертикальный, у молодых растений крона рыхлая, позже становится более густой.

Плоидность: 2xn, n = 13.

Листья полувечнозелёные (сохраняются 2—3 года), эллиптические, плоские, 100×30 мм, верх: зелёный, чешуйчатый. Осенний цвет: красновато-бронзовый.

Соцветия терминальные, несут 3—8 цветков.

Цветки широко-воронковидные, махровые, 20×50 мм, ярко-пурпурно-красные, лепестков 14, аромат лёгкий.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до −22 °... −32 °С.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 

April Rose